Серђи Бругера је освојио турнир. У финалу је победио Седрика Пиолина резултатом 7:6(7:2), 6:0.

Носиоци 

  Стефан Едберг (полуфинале)
  Борис Бекер (друго коло)
  Петр Корда (треће коло)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Иван Лендл (треће коло)
  Михаел Штих (друго коло) 
  Андреј Медведев (четвртфинале)
  Томас Мустер (полуфинале)
|
  Рихард Крајичек ''(треће коло) 
  Карел Новачек ''(прво коло) 
  '''Серђи Бругера (победник) 
  Ги Форже ''(друго коло) 
  Хенрик Холм ''(прво коло) 
  Карлос Коста ''(четвртфинале) 
  Арно Беч ''(прво коло) 
  Фабрис Санторо ''(прво коло) 
|}

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1993.